Лайл (, Lisle, Lyall, Leil) — многозначный термин.

Имя 
 Лайл () — восьмой легендарный король Британии.

Фамилия 
 Барон Лайл — наследственный титул в системе пэрства Англии.
 Виконт Лайл — наследственный титул в системе пэрства Англии.

  (1759—1825) — американский политик, член Палаты представителей (1809—1817).
  (1820—1891) — британский предприниматель, сооснователь продовольственной компании Tate & Lyle.
  (1889—1955) — американский военно-морской офицер, обладатель Медали Почёта за участие в Первой мировой войне (1918), глава Стоматологической службы ВМФ США (1945—1946).
  (род. 1907) — британский общественный деятель, генеральный секретарь Объединённого общества работников текстильной промышленности и торговли (1946—1983).
  (род. 1944) — американский джазовый пианист и органист, номинант на премию «Эмми» за музыкальную режиссуру (1997).
  (род. 1973) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Уэст Кост» и «Порт Аделаида».
  (род. 1944) — британский музыкант, лауреат премии «Грэмми» за песню (1985).
 Лайл, Гэвин (1932—2003) — английский писатель, автор криминальных и шпионских романов.
  (род. 1945) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз».
  (род. 1996) — американский баскетболист, игрок Баскетбольной лиги Африки в составе камерунского клуба «ФАП».
  (род. 1981) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Шотландии в составе клуба «Куин оф зе Саут».
  (род. 1996) — американский баскетболист, игрок чемпионата Греции в составе клуба «Колоссос».
  (1939—2003) — австралийский регбист, чемпион Лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Саут Сидней Рэббитоуз» (1967).
 Лайл, Джон:
  (1610—1664) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1640—1653, 1654—1656, 1659), комиссар Большой печати парламента (1649—1659).
  (1872—1945) — канадский архитектор, ряд работ которого включены в список Национальных исторических мест.
  (1910—2003) — американский политик, член Палаты представителей (1945—1955).
  (род. 1959) — британский инженер, глава Королевского корпуса кораблестроителей (2007—2011), директор Оборонной научно-технологической лаборатории Министерства обороны Великобритании (2012—2017).
  (род. 1990) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Хоторн» и «Брисбен Лайонс».
  (род. 1953) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клубов «Детройт Ред Уингз» и «Хартфорд Уэйлерс».
  (1891—1980) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Рок-Айленд Индепендентс» и «Грин-Бей Пэкерс».
  (род. 1970) — американский регбист, финалист Премьер-лиги в составе клуба «Бат» (2001).
  (род. 1972) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Сент-Луис Рэмс» (2000).
  (род. 2000) — британская легкоатлетка, серебряная медалистка Паралимпийских игр в эстафете 4×100 в категории T35 (2016).
  (род. 1962) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Норт-Мельбурн».
  (1862—1894) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1893—1894).
  (1910—1986) — британская теннисистка, чемпионка Австралии в парах (1935).
  (род. 1986) — мексиканский телеактёр, лауреат премии TVyNovelas актёру — открытию года (2012) и лучшему актёру (2016).
  (род. 1971) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джетс».
 Лайл, Рон (1941—2011) — американский боксёр.
  (1921—1999) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Истерн Сабербс» (1940, 1945).
  (род. 1944) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Янкис» (1977).
  (род. 1979) — британский хоккеист, игрок клубов Элитной хоккейной лиги.
  (1924—2007) — игрок в американский футбол, тренер по американскому и канадскому футболу, главный тренер клуба «Эдмонтон Эскимос» (1958).
  (1683—1749) — англиканский священник, епископ Нориджа (1748—1749).
  (род. 1958) — британский гольфист, победитель Открытого чемпионата (1985) и турнира Masters (1988).
  (1860—1944) — ирландско-австралийский регбист и математик, член Королевского общества (с 1912).
 Лайл, Уильям:
  (1632—1716) — английский политик, член Палаты общин (1659, 1660—1661, 1679, 1681—1685).
  — британский военно-морской офицер, командующий Ост-Индской станцией (1750—1754).
  (род. 1988) — британский регбист, чемпион турнира «Про12» в составе клуба «Глазго Уорриорз» (2015).
 Лайл, Хиллиард (1879—1931) — канадский игрок в лякросс.
 Лайл, Холли (род. 1960) — американская писательница в жанрах фэнтези, научной фантастики и мистических любовных историй.
  (1692—1753) — британский политик, член Палаты общин (1727—1741).
  (род. 1985) — американский конник, серебряная медалистка Всемирных конных игр (2018) и Олимпийских игр (2020) по выездке в командном разряде.
  (род. 1932) — британская фольклористка, обладатель медали Кута Лейка Фольклорного общества (1997).
 Лайл, Эмма Рейн (род. 2003) — американская актриса.

  (1883—1942) — ганский юрист, судья Верховного суда Ганы (1964—1966) и Верховного суда Замбии (1976—1980).
 Лайл Грант, Марк (род. 1956) — британский дипломат.
  (1883—1942) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1918—1923).
 Маккензи-Лайл, Кай (род. 1997) — гайанский и английский футбольный вратарь.
  (1887—1950) — американский педагог; первая афроамериканка, основавшая сестринство студенток.

Топоним 
 Лайл — тауншип в штате Миннесота (США).
 Лайл — город в одноимённом тауншипе.

См. также 
 Сура Аль-Лайл
 Лейл, Лия (род. 1965)  - американская актриса и реалтор.
 Лэил, Элизабет (род. 1992) — американская актриса.
 

Мужские имена